Спринг Крик има више значења:
 Спринг Крик (Јужна Дакота)
 Спринг Крик (Невада)